

Cidades gregas e helenísticas 
 Alexandria — no Egito
 Alexandria da Trôade — na Ásia Menor, atualmente na Turquia, fundada por Antígono Monoftalmo com o nome Antigónia e renomeada por Lisímaco
 Cárax Espasinu — Alexandria em Susiana; na foz do rio Tigre
 Carmânia (cidade) — Alexandria na Carmânia; atualmente no Irão
 Marve — Alexandria na Margiana; a atual Mary do Turquemenistão
 Bucéfala — Alexandria Bucéfala; atualmente no Paquistão
 Cujanda — Alexandria da Cítia, Alexandria Escate, Alexandria Extrema ou Alexandria do Fim do Mundo; atualmente no Tajiquistão
 İskenderun — Alexandria na Cilícia; mais conhecida como Alexandreta, no que é hoje a costa sudeste da Turquia (Hatay)

No Afeganistão 
 Candaar — Alexandria na Aracósia
 Herate — Alexandria Ariana ou Alexandria na Ária
 Bagram — Alexandria do Cáucaso ou Alexandria Paropâmiso
 Ai-Khanoum — Alexandria na Oxiana, Alexandria na Sogdiana ou Alexandria do Oxo
 Gásni — Alexandria em Opiânia

Toponímia moderna 
 Alexandria (Rio Grande do Norte) — município do Brasil
 Alexandria (Escócia) — cidade
 Alexandria (província italiana) — no Piemonte, Itália
 Alexandria (comuna) — capital da província homónima
 Alexandria (Romênia) — cidade na Munténia, capital do distrito de Teleorman
 Alexandria (província egípcia)
 Oleksandria — cidade da Ucrânia
 Alejandría — município e cidade da Colômbia

Estados Unidos 
 Alexandria (Pensilvânia) — distrito
 Alexandria (Alabama) — região censo-designada

Cidades 

 Alexandria (Dacota do Sul)
 Alexandria (Indiana)
 Alexandria (Kentucky)
 Alexandria (Luisiana)
 Alexandria (Minnesota)
 Alexandria (Missouri)
 Alexandria (Nebraska)
 Alexandria (Nova Iorque)
 Alexandria Bay (Nova Iorque)
 Alexandria (Ohio)
 West Alexandria
 Alexandria (Tennessee)
 Alexandria (Virgínia)

Outros usos 
Ágora (filme) — intitulado Alexandria  no Brasil

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de antropônimos